Onesimos (griechisch Ονήσιμος ‚der Nützliche‘) ist der Name folgender Personen: 

 Onesimos (Gemmenschneider), griechischer Gemmenschneider in der 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr.
 Onesimos, griechischer Vasenmaler im frühen 5. Jahrhunderts v. Chr. 

Siehe auch:

 Onasimos, spätantiker Historiker, 4. Jahrhundert
 Onesimus, legendärer Bischof und Heiliger, spätes 1. Jahrhundert
 Onesimus (Bibel), um 53/55 von Paulus getaufter Sklave